Неглинка:

 Неглинка (чаще Неглинная) — река в Москве, левый приток реки Москвы.
 Неглинка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма.
 Неглинка — река в Петрозаводске.

См. также 
 Негла
 Негли